La Supercupa României 2015 è stata la 17ª edizione della Supercoppa rumena

La partita si è disputata a Costanza allo stadio Stadio Farul tra Steaua București, vincitore del campionato e Târgu Mureș, secondo classificato in campionato.

A conquistare il trofeo è stato il Târgu Mureș per 1-0. Per la squadra di Târgu Mureș è il primo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Liga I 2014-2015
 Cupa României 2014-2015

Calcio nel 2015
Supercupa României
Competizioni sportive a Costanza (Romania)